Dit is de wereldranglijst van december 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 december 2004.

Mannen 12